Nunda Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nunda Township (Illinois)
 Nunda Township (Michigan)
 Nunda Township (Minnesota)
 Nunda Township (South Dakota)